Ваш может относиться к следующему:

 Ваш — медье Венгрии
 Ваш — комитат Венгерского королевства
 Ваш — остров в Карибском море к югу от острова Гаити

Персоналии 
 Ваш, Жозе Мариу (род. 1957) — политический и государственный деятель Гвинеи-Бисау; президент страны (2014—2020 годах).
 Ваш, Иосиф (1651—1711) — святой Римско-Католической Церкви, священник, миссионер.
 Ваш, Иван Михайлович (1904—1966) — советский политический, хозяйственный и общественный деятель.
 Ваш, Янош (род. 1984) — венгерский хоккеист, левый нападающий пражской «Славии» и сборной Венгрии.